Wierth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wierth (1875–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Marianna Wierth (1693–1726), österreichische Schriftstellerin, siehe Marianna von Bressler